Le ministre du Développement international, anciennement désigné ministre de la Coopération internationale, est le ministre de la Couronne du cabinet du Canada qui est chargé de la politique de développement international au sein d'Affaires mondiales Canada. Ce poste remplace le poste de ministre d'État aux Relations extérieures (1982–1983) et de ministre des Relations extérieures (1983–1995).

Le titulaire du poste est Harjit Sajjan depuis le .

Liste des titulaires

Notes et références 
 

Developpement international